So-Called Chaos — четвёртый студийный (шестой в Канаде) альбом Аланис Мориссетт, вышел в мае 2004 года. В США было продано 472 000 копий альбома.

Список композиций 
Все песни написаны Аланис Мориссетт.

 «Eight Easy Steps» — 2:52
 «Out Is Through» — 3:52
 «Excuses» — 3:32
 «Doth I Protest Too Much» — 4:03
 «Knees of My Bees» — 3:41
 «So-Called Chaos» — 5:03
 «Not All Me» — 3:58
 «This Grudge» — 5:07
 «Spineless» — 4:15
 «Everything» — 4:36

Чарты

Альбом

Синглы

Ссылки 
 «Alanis Morissette — Artist Chart History». Billboard. Retrieved 1 декабря 2006.
 «Alanis Morissette — Billboard Singles». Billboard and All Music Guide. Retrieved 1 декабря 2006.
 «Alanis Morissette». Mariah-charts.com. Retrieved 1 декабря 2006.
 «Alanis Morissette — Everything». MusicSquare.net. Retrieved 1 декабря 2006.
 «Alanis Morissette — Out Is Through». MusicSquare.net. Retrieved 1 декабря 2006.

Примечания 

Альбомы 2004 года
Альбомы Аланис Мориссетт
Альбомы Maverick Records